Martin est le nom vernaculaire donné en français à plusieurs espèces d'oiseaux dans les familles Alcedinidae et Sturnidae. Les espèces de deux familles ne se ressemblent pas visuellement même si leur nom est identique. Pour les martins-pêcheurs ou chasseurs, ce terme dérive de martinet alors que pour les Sturnidae, des passereaux dentirostre plus petit que le merle, l'origine du terme n'est pas connue. À noter que le terme martin, introduit probablement par le normand, est utilisé pour dénommer bon nombre d'hirondelles en anglais.

Parmi les Sturnidae
Martin à collier, Acridotheres albocinctus
Martin à ventre blanc, Acridotheres cinereus
Martin couronné, Ampeliceps coronatus
Martin des berges, Acridotheres ginginianus
Martin forestier, Acridotheres fuscus
Martin huppé, Acridotheres cristatellus
Martin triste, Acridotheres tristis
Grand Martin, Acridotheres grandis
Martin Piqueur,  Cyriellus Piqus
Les Alcedinidae portent pour nom vernaculaire martin-pêcheur et martin-chasseur.

Notes

Nom d'oiseau ambigu